Magnetron (oven), een op elektromagnetische straling gebaseerd verwarmingstoestel.
Magnetron (elektronenbuis), een type elektronenbuis, dat onder meer in magnetronovens gebruikt wordt.